Хитчман () — англоязычная фамилия.

Носители фамилии;
 Хитчман, Лайонел (1901—1969) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Хитчман, Эдгар (1915—1983) —  валлийский и британский хоккеист на траве.